Пойковский 2012 — 13-й международный турнир имени Анатолия Карпова, проходил с 27 сентября по 8 октября.

 Категория: 19-я (средний рейтинг: 2706)
 Главный судья: Юрий Лобанов

Участники турнира 

¹) Рейтинги даны на сентябрь 2012 года.

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница турнира

Пойковский (шахматный турнир)
Сентябрь 2012 года
Октябрь 2012 года
2012 год в шахматах